Svojkovice est un toponyme qui peut désigner :

Svojkovice, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Svojkovice, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie